Naši může být:
 Naši – ovoce z asijského druhu hrušně
 Naši (román) – český román Josefa Holečka z let 1897–1930
 Naši (ruské hnutí) – ruské mládežnické hnutí () fungující v letech 2005–2013
 Naši (seriál) – slovenský televizní seriál vysílaný od roku 2016